

Чуракаєво — село, Актаниський район, Татарстан
 Чуракаєво — село, Альшеєвський район, Башкортостан